EDBK steht für:
 Bahnhof Dortmund-Brackel (DS100-Code)
 Flugplatz Kyritz (ICAO-Code)

Abkürzung